Светско клупско првенство у фудбалу 2019. је фудбалско такмичење које се одржавало од 11. до 21. децембра 2019. године. То је било 16. светско клупско првенство, а одржавало се у Катару у граду Доха. У финалу је Ливерпул након продужетака савладао Фламенго резултатом 1:0 и освојио прву титулу првака света.

Стадиони

Учешће клубова

Мечеви

Табела

Финале

Референце

Спољашње везе
Званичан веб сајт

Светско клупско првенству у фудбалу
Фудбал у Катару
Фудбал у 2019.